Plaats in Indonesië
 Lotas (Kokbaun), een plaats in het bestuurlijke gebied Timor Tengah Selatan in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Lotas (Rinhat), een plaats in het bestuurlijke gebied Belu in de provincie Oost-Nusa Tenggara